Prinz Eugen (* 1. August 1865 auf Schloss Drottningholm; † 17. August 1947 in Stockholm; eigentlich Prinz Eugen Napoleon Nikolaus) war der jüngste Sohn des schwedischen Königs Oskar II. und dessen Frau Sophia von Nassau. Er war Herzog von Närke und widmete sich neben seinen repräsentativen Pflichten der Malerei.

Leben 
Prinz Eugen studierte Malerei bei Wilhelm von Gegerfelt von 1885 bis 1886 und Puvis de Chavannes in Paris von 1887 bis 1889. Er widmete sich vor allem der Landschaftsmalerei. Motive waren anfangs die Kulturlandschaften Sörmlands und Stockholms, seit den 1930er Jahren Österlens in Schonen. Aber auch öffentliche Aufträge nahm Prinz Eugen an. Am bekanntesten sind das Altargemälde in der Kirche von Kiruna und die Fresken im Stockholmer Rathaus.

1905 kaufte er die Waldemarsudde auf der Stockholmer Halbinsel Djurgården und ließ dort vom Architekten Ferdinand Boberg eine Villa im Jugendstil errichten. Als er 1947 starb, vermachte er die Villa mit ihrer Kunstsammlung dem schwedischen Staat. Heute ist die Villa ein Museum, das die Wohnung des Prinzen und eine umfangreiche Gemäldesammlung schwedischer Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts beherbergt.

Literatur 
 Sebastian Giesen, Ulrich Luckhardt (Hrsg.): Eugen. Ein Prinz malt Schweden, Bielefeld 2006

Ausstellungen 
 Prinz Eugen von Schweden: 1865–1947; Landschaften, Bilder, Stimmungen. Ausstellung im Schloss Mainau vom 23. März bis 25. Juni 1989, mit Ausstellungskatalog.
 Eugen. Ein Prinz malt Schweden. Ausstellung vom 24. September 2006 bis 7. Januar 2007 im Ernst-Barlach-Haus, Hamburg.

Vorfahren

Einzelnachweise

Weblinks 

Herzog (Schweden)
Prinz (Norwegen)
Prinz (Schweden)
Maler (Schweden)
Schwede
Familienmitglied des Hauses Bernadotte
Mitglied der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften
Mitglied der Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Träger des Seraphinenordens
Träger des Sankt-Olav-Ordens
Honorary Knight Grand Cross des Royal Victorian Order
Ritter des Schwarzen Adlerordens
Träger des Ordens des norwegischen Löwen
Träger des Elefanten-Ordens
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies
Oskar II. (Schweden)
Geboren 1865
Gestorben 1947
Mann